Но́ра Бо́рхес, собственно Леонор Фанни Борхес Асеведо (; ,  — , ) — аргентинская художница, младшая сестра Хорхе Луиса Борхеса.

Биография 
Леонор получила прозвище Нора от своего старшего брата Хорхе Луиса. О своей сестре Борхес писал:

Во всех наших играх верховодила Нора, я робко и послушно следовал за ней. Она забиралась на крышу, карабкалась на деревья; я подражал ей не столько со страстью, сколько с ужасом.

Вместе с семьей приехала в Швейцарию, где отец лечился от усиливающейся слепоты. Училась живописи и графике в Женеве и Лугано у мастеров, близких к немецкому экспрессионизму. В Швейцарии Нора Борхес пишет и иллюстрирует свой первый поэтический сборник «Notas lejanas» (1915). Семейству пришлось задержаться в Европе из-за Первой мировой войны. Опять-таки вместе с семьей оказалась в Провансе, а затем в Испании (Барселона, Севилья, Гранада, Мадрид), сблизилась, как и её брат, с местными авангардистами. Подружилась с Хуаном Рамоном Хименесом, позднее иллюстрировала его книги, в том числе — повесть Платеро и я, а Хименес оставил её лирический портрет в книге Испанцы трех миров.

В 1921 году вся семья вернулась в Буэнос-Айрес. Нора сблизилась с литературной группой Флорида, публиковала рисунки в изданиях аргентинских ультраистов (Призма, Форштевень, Мартин Фьерро). Иллюстрировала первые книги брата. В 1928 году вышла замуж за испанского писателя и литературного критика Гильермо де Торре, с которым познакомилась еще в Испании. В годы Второй мировой войны вместе с Сильвиной Окампо (книги которой Нора также иллюстрировала), художницей Ракель Форнер, фотографом Аннемари Генрих и др. входила в женскую антифашистскую ассоциацию. Дружила с Марухой Мальо. Вместе с матерью провела месяц в тюрьме за публичные выступления против Хуана Доминго Перона и его авторитарного режима.

Похоронена на буэнос-айресском кладбище Реколета.

Творчество 
Иллюстрировала книги Гомеса де ла Серны, Рафаэля Альберти, Виктории Окампо, Адольфо Биоя Касареса, Хулио Кортасара и др. Выступала как художественный критик (под псевдонимом Мануэль Пинедо). Работала над декорациями к постановкам пьес Гарсиа Лорки.

Примечания

Литература 
 Борхес Х. Л. Моя сестра Нора// Он же. Сочинения в 4-х тт. Т.3. СПб: Амфора, 2005, с.643-648.
 Gómez de la Serna R. Norah Borges. Buenos Aires: Editorial Losada, 1945
 Fuera de orden Maria: mujeres de la vanguardia española: María Blanchard, Norah Borges, Maruja Mallo, Olga Sacharoff, Angeles Santos, Remedios Varo. Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida, 1999
 Lorenzo Alcalá M. Norah Borges: La Vanguardia Enmascarada. Buenos Aires: Editorial Eudeba, 2009
 Norah Borges/ Roberta Quance, Fiona J. Mackintosh, eds. Leeds: Maney Publishing, 2009

Ссылки 
 На сайте Женщины модерной эпохи
  
 Монография о Норе Борхес

Художники Аргентины
Художники, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Реколета